Gerolstein steht für

 Gerolstein, Stadt in der Eifel im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Gerolstein, Gebietskörperschaft im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 Burg Gerolstein, Ruine einer Höhenburg bei der Stadt Gerolstein im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 Die Großherzogin von Gerolstein, französische Operette (Opéra bouffe) in drei Akten von Jacques Offenbach

Siehe auch
 Gerolsteiner (Radsportteam)
 Gerolsteiner Brunnen
 Gerolsteiner Dolomiten
 Gerolsteiner Kalkmulde